Каменей () — различные значения

 Каменей — серболужицкая деревня в Верхней Лужице, коммуна Радибор района Баутцен, земля Саксония
 Каменей — серболужицкая деревня в Верхней Лужице, коммуна Кёнигсварта района Баутцен, земля Саксония